Субер () — фамилия. Известные носители:

 Субер, Петер (род. 1951) — автор игры Nomic и лидер движения открытого доступа.
 Субер, Тора (род. 1974) — американская баскетболистка.